Place du Dix-Neuf-Mars-1962 est l'une des graphies d'un odonyme, répandu en France, qui rappelle la date du cessez-le-feu, décidé lors des accords d'Évian, marquant le début du processus de sortie de la guerre d'Algérie.
Les autres graphies rencontrées sont, avec ou sans trait d'union et majuscule :
 place du 19-Mars-1962 ;
 place du 19-Mars ;
 place du Dix-Neuf-Mars-1962 ;
 place du Dix-Neuf-Mars ;
 ...
Voir notamment les articles détaillés :
 place du Dix-Neuf-Mars-1962 (Paris) ;
 ...